Karl Schweisfurth ist der Name folgender Personen:

* Karl Schweisfurth (Unternehmer, 1897) (1897–1964), deutscher Unternehmensgründer
 Karl Schweisfurth (Unternehmer, 1959) (* 1959), deutscher Unternehmer
 Karl Ludwig Schweisfurth (1930–2020), deutscher Unternehmer